Еспаньйо́ла (, в перекладі «іспанська») — топонім, а також назва багатьох об'єктів, які в тій чи іншій мірі пов'язані з Іспанією.

Топоніми 
 Еспаньйола ( — «Іспанський острів») — так назвав острів Гаїті Христофор Колумб.
 Еспаньйола — острів у складі Галапагоського архіпелагу.
 Еспаньйола (Нью-Мексико) — невелике містечко в штаті Нью-Мексико, США.
 Еспаньйола (Онтаріо) — невелике містечко розташоване в канадській провінції Онтаріо.

Найменування 
 Уніон Еспаньйола — футбольний клуб вищої ліги в Чилі
 Еспаньйол — футбольний клуб вищої ліги в Барселоні (Іспанія).
 Еспаньйол (соус) — один з п'яти «материнських соусів» французької кухні, названих так Жоржом Оґюстом Ескоф'є.
 Еспаньйола — корабель з роману «Острів скарбів» шотландського письменника Роберта Люїса Стівенсона.